Rießler oder Riessler ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Rießler (1865–1935), Orientalist, Theologe und Bibelübersetzer
 Michael Riessler (* 1957), deutscher Klarinettist und Komponist
 Michael Rießler (* 1971), deutscher Linguist

Siehe auch:

 Riesle
 Riesler
 Rießle